Чемпионат мира по регбилиг 1960 () — третий в истории регбилиг чемпионат мира, проведённый в сентябре — октябре 1960 года в Англии. Это был первый чемпионат мира, прошедший на Британских островах. В нём приняли участие все те же четыре сборные, что в первых двух розыгрышах чемпионата мира: Австралии, Франции, Великобритании и Новой Зеландии. Турнир прошёл, как и в прошлый раз, в один круг.

На чемпионате мира 1960 года образовались проблемы, которых прежде не встречалось на турнирах: прежде всего, это была крайне низкая посещаемость. Причиной тому назвали телевизионное освещение турнира: крупнейшая посещаемости составила всего 32773 человека на решающем матче между сборными Австралии и Великобритании. Австралийцы участвовали в турнире как в части своего большого турне по Великобритании и Франции. Титул же второй раз достался британской сборной.

Составы

Стадионы

Матчи

1-й тур 
Великобритания уверенно выиграла стартовый матч против Новой Зеландии, а Франция упустила сенсационную победу над Австралией в Уигане — на последних минутах французы промахнулись со штрафного и не смогли четырежды забить дроп-гол.

2-й тур 
В матче между австралийцами и новозеландцами, ставшем одним из самых результативных и зрелищных на турнире, хет-трик по попыткам и голам оформил вингер сборной Австралии . Новозеландец  отметился же зрелищной попыткой, которой аплодировали не только зрители на стадионе, но и судья матча британец Эрик Клэй. Другой же матч ознаменовался дракой и обоюдным удалением — первым в истории чемпионатов мира по регбилиг — французского капитана  и британского игрока второй линии . Обоих удалил французский арбитр Эдуар Мартун, инспектор полиции Бордо.

3-й тур 
В матче последнего тура игрок второй линии сборной Франции Роберт Эрамусп был удалён с поля за отмашку, а сама игра отмечалась множеством грубых приёмов. Матч последнего тура между австралийцами и хозяевами стал последним матчем австралийской серии и последней игрой чемпионата мира, напоминавшей по накалу финал Кубка мира. Матч прошёл в дождливую погоду, поле было грязным, однако судья Мартун никого не удалил. Великобритания, ведомая , второй раз в истории стала чемпионом мира: в первой половине финальной встречи попытки занесли , пропустивший из-за травмы первые две встречи, и , а благодаря двум голам фулбэка  британцы повели 10:0, и лишь за 10 минут до конца матча  занёс единственную австралийскую попытку.

Итоговая таблица

Примечания

Ссылки 
 Информация на rlhalloffame.org.uk 
 Информация на rlwc2008.com 
 Информация на rugbyleagueproject.com 
 Информация на hunterlink.net.au 
 Информация на 188-rugby-league.co.uk 

Чемпионаты мира по регбилиг
Чемпионаты мира в Англии
Регбилиг в Англии
Сентябрь 1960 года
Октябрь 1960 года
Регбилиг
Спорт в Великобритании в 1960 году
Чемпионаты мира в Великобритании